Мене́ндес () — испанская фамилия и топоним. Известные носители:

 Менендес, Кристиан (род. 1988) — аргентинский футболист.
 Менендес, Леопольдо (1891—1960 или 1965) — испанский военачальник, генерал.
 Менендес, Мануэль (1793—1847) — перуанский государственный и политический деятель.
 Менендес, Марио (1930—2015) — аргентинский генерал.
 Менендес, Норберто (1936—1994) — аргентинский футболист, нападающий.
 Менендес, Ослейдис (род. 1962) — кубинская легкоатлетка.
 Менендес, Роберт (род. 1954) — американский политик.
 Менендес, Рональдо (род. 1970) — кубинский писатель.
 Менендес, Тимотео (1790—?) — сальвадорский политик, президент Сальвадора.
 Менендес, Хонатан (род. 1994) — аргентинский футболист.
 Менендес, Эрминио (род. 1953) — испанский гребец-байдарочник.
 Менендес, Франсиско (1830—1890) — президент Сальвадора в 1885-1890 годах.
 Вальдес Менендес, Рамиро (род. 1932) — кубинский государственный деятель, министр внутренних дел в 1960-х и 1980-х.
 Севальос Менендес, Карлос (1909—1981) — эквадорский археолог.